Tamburello – strumento musicale a percussione
 Tamburello – sport
 Tamburello – attrezzo che dà il nome allo sport omonimo
Tamburello – storica curva del circuito di Imola
 Tamburello – personaggio dell'anime e manga Dragon Ball
Tamburello – sinonimo di ruota decadica
 Tamburello – tipo di telaio da ricamo